În ianuarie 2015 Belgia avea 11.190.846 de locuitori.

Belgia are unul dintre cele mai dens populate teritorii din Europa. Are 3 limbi oficiale: neerlandeza (forma scrisă comună a dialectelor flamande), care este folosită de 55% din populație, în Flandra și Brussel; franceza, care este folosită de 44%, în Comunitatea Valonia-Brussel, și germana, care este utilizată doar de 1% din locuitori, în Comunitatea germanofonă din estul Valoniei. Capitala țării este oficial bilingvă (franceză-neerlandeză). Pe lângă acestea, Comunitatea Valonia-Brussel recunoaște și limbile regionale: limba valonă (majoritară), picardina, 
luxemburgheza (din care fac parte și graiurile săsești din Ardeal), brusselara, câmpeneana, galmeza (stinsă în 2002).

Statistici vitale

Nașteri și decese
Notă: Au avut loc schimbări teritoriale în estul Belgiei în 1925, 1940 și 1944.

Belgia